

Aziende 
 Tecno – azienda automobilistica italiana
 Tecno – azienda di arredamento italiana
 Tecno Mobile – compagnia telefonica cinese

Musica 
 Techno – genere musicale
 Tecnobrega – genere musicale